HWU est un sigle qui peut désigner :
 Heriot-Watt University (en français, Université Heriot-Watt), la huitième plus vieille université du Royaume-Uni ;
 Hollywood Undead, un groupe de rap rock américain, originaire de Los Angeles, en Californie.

Voir aussi 
 Émetteur HWU ou Centre de transmissions de la Marine nationale de Rosnay, une station d'émission radio1,2 en très basse fréquence (VLF) utilisée par les forces sous-marines de la Marine nationale française pour transmettre des informations et ordres aux sous-marins